Ро́нальд А́ллен (; 15 января 1929 года, Сток-он-Трент — 9 июня 2001 года, Грейт-Уэрли), более известный как Ро́нни А́ллен () — английский футболист, центральный нападающий. Известен по выступлениям за «Вест Бромвич Альбион» и сборную Англии. После завершения карьеры футболиста тренировал ряд известных европейских клубов. Его сын Расселл также был профессиональным футболистом.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе Аллен дебютировал в клубе «Порт Вейл», через четыре года после этого, в 1950 году он перешёл в «Вест Бромвич Альбион», в котором провёл 11 сезонов, ставшими лучшими в его карьере. С «Вест Бромвичем» Аллен завоевал ряд командных титулов, получил вызов в национальную сборную, а в сезоне 1954/55 с 27 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. В 1961 году он перешёл в «Кристал Пэлас», в котором и закончил карьеру игрока в 1965 году.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Аллен дебютировал 28 мая 1952 года в матче со сборной Швейцарии. Всего в составе сборной провёл 5 матчей, в которых забил 2 гола, в ворота сборных Шотландии и ФРГ.

Матчи Ронни Аллена за сборную Англии 

Итого: 5 матчей / 2 гол; 3 победы, 0 ничьей, 2 поражения

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста Аллен стал тренером в «Вулверхэмптон Уондерерс», затем тренировал ряд английских и европейских клубов, но обычно нигде не задерживался дольше чем на один сезон. Наилучших результатов, как тренер добился с испанским «Атлетико Бильбао» с которым стал вице-чемпионом Испании и завоевал Кубок Испании.

Достижения 
 Вице-чемпион Англии: 1953/54
 Обладатель Кубка Англии: 1954
 Обладатель Суперкубка Англии: 1954
 Вице-чемпион Испании: 1969/70
 Обладатель Кубка Испании: 1969
 Победитель Домашнего чемпионата Великобритании (2): 1954, 1955
 Лучший бомбардир чемпионата Англии: 1954/55

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на weltfussball.de

Родившиеся в Сток-он-Тренте
Умершие в Стаффордшире
Умершие от болезни Альцгеймера
Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Тренеры ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Тренеры ФК «Атлетик Бильбао»
Тренеры ФК «Спортинг» Лиссабон
Тренеры ФК «Уолсолл»
Тренеры ФК «Вест Бромвич Альбион»
Тренеры ФК «Панатинаикос»
Тренерский штаб ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»